Грімм (нім. Grimm) — німецьке прізвище.

Відомі носії прізвища 

 Брати Грімм — німецькі філологи.
 Вільгельм Грімм (1786—1859)
 Якоб Грімм (1785—1863)
 Август Теодор Грімм (1805—1878) — вихователь дітей імператора Миколи I.
 Антон Йоахім фон Грімм (1792—1846) — професор латинської словесності в СПб. педагогічному інституті .
 Вільгельм Грімм (1889—1944) — партійний діяч НСДАП, голова 2-й палати Вищого партійного суду НСДАП (1932—1941), рейхсляйтер (1932—1941).
 Вінцент Грімм (близько 1800—1872) — один з провідних угорських шахістів 1840-х роках, шаховий композитор і діяч угорського шахового руху.
 Ганс Грімм (1875—1959) — німецький письменник і публіцист.
 Герман Давидович Грімм (1865—1942) — архітектор; син архітектора Д. І. Грімма.
 Герман Германович Грімм (1904—1959) — інженер-будівельник, історик архітектури, музейний діяч, доктор архітектури (1946); син архітектора Г. Д. Грімма.
 Герман Фрідріх Грімм (1828—1901) — німецький письменник, професор історії мистецтва в Берліні; син Вільгельма Грімма.
 Давид Давидович Грімм, (1864—1941) — юрист, правознавець, фахівець з римським правом, політичний діяч, кадет; професор Училища правознавства та Петербурзького університету; ректор Петербурзького університету (1910—1911); син архітектора Д. І. Грімма.
 Давид Іванович Грімм (1823—1898) — архітектор.
 Ервін-Олександр Давидович Грімм (1870—1940) — історик, професор Петербурзького університету та Жіночого педагогічного інституту; ректор Петербурзького університету (1911—1918); син архітектора Д. І. Грімма.
 Йоганнес Грімм (1897—1947) — службовець концтабору Маутгаузен, воєнний злочинець
 Карл Людвіг Грімм (1807—1891) — німецький богослов, знавець апокрифічної літератури; професор в Єні.
 Костянтин Миколайович Грімм (1858—1919) — російський громадський діяч і політик, член Державної думи від Саратовської губернії.
 Людвіг Еміль Грімм (1790—1863) — німецький художник і гравер, брат Вільгельма і Якоба Грімм.
 Луї Грімм (1820—1882) — німецький музикант.
 Олександр Грімм — німецький байдарочники, чемпіон Олімпійських ігор 2008 року в Пекіні.
 Оскар Андрійович Грімм (1845—1921) — зоолог, фахівець з фауни Каспійського моря і рибному господарству Росії, учасник Арало-Каспійської експедиції; доктор зоології Петербурзького університету (1878), доктор філософії Геттінгенського університету; член Державної думи (1912).
 Грімм Петро Павлович (1898—1979) — український і французький живописець.
 Роберт Грімм (1881—1958) — швейцарський соціал-демократ.
 Філіп Вільгельм Грімм (1751—1796) — німецький юрист, батько Братів Грімм.
 Фрідріх Мельхіор Грімм (1723—1807) — німецький публіцист, критик і дипломат, кореспондент Катерини II, барон.
 Фрідріх Грімм (молодший) (1707—1777) — священик-кальвініст, дід Братів Грімм.
 Фрідріх Грімм (старший) (1672—1748) — німецький теолог-кальвініст, прадід Братів Грімм.
 Фріц-Вільгельм Грімм (1893 — 19 67) — керівник Імперської залізничної дороги Тріра, кавалер Лицарського хреста Хреста Воєнних заслуг з мечами.
 Юліана Шарлотта Грімм (Шлеммер) (1735—1796) — старша і бездітна сестра Філіпа Вільгельма Грімма (1751—1796), батька Братів Грімм.
 Юліус-Отто Грімм (1827—1903) — німецький піаніст і композитор.

Німецькі прізвища